Dermendschiew ist der Familienname folgender Personen:

 Dinko Dermendschiew (* 1941), bulgarischer Fußballspieler
 Petko Dermendschiew (* 1936), bulgarischer Ringer